Театр «Арджентина» () — один из известнейших театров Рима. Берёт название от площади Торре-Арджентина, на которой расположен.

Театр был создан герцогом Сфорца-Чезарини. Здание возведено по проекту архитектора Джероламо Теодоли. Торжественное открытие состоялось 31 января  года. В здании действует музей театральной истории.

Постановки 
На сцене театра состоялись премьеры многих знаменитых итальянских опер.
 20 февраля  — «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (декорации Анжело Тозелли, граф Альмавива — Мануэль Гарсиа-старший, Розина — , Фигаро — Луиджи Дзамбони, Дон Базилио — Дзенобио Витарелли, Бартоло — Бартоломео Ботичелли).

Труппа 
В начале 1850-х годов солисткой театра была балерина София Фуоко.

Литература 

 
 Plantamura, Carol (1996), «Teatro Argentina», in The Opera Lover’s Guide to Europe. Citadel Press.

Ссылки 

 Театры Рима

Здания и сооружения, построенные в 1732 году
Театры, основанные в 1732 году
Театры Рима
Оперные театры Италии
Театры по алфавиту